Сезон 2022/23 на Купата на България е 41-ия сезон на турнира. Финалната фаза на турнира започва на 21 септември 2022 г. с 1/32 финали. Финалът ще се играе на 24 май 2023 г. Левски (София) ще защитава трофея си от миналия сезон. Носителят на купата се класира за Втори квалификационен кръг на Лига на конференциите 2023/24.

Отбори 
Следните отбори участват в турнира:
(Отборите, които още участват в турнира са в потъмнено)

Мачове

Предварителен кръг 
Жребият за предварителния кръг е изтеглен на 2 септември 2022 г. Мачовете се играят на 22 септември 2022 г. Черноморец (Балчик) пропуска кръга и се класира директно за Първи кръг.

Източници 

Купа на България по сезони